Olšovec může být:

Olšovec – obec ležící v okrese Přerov
Olšovec (lom) – bývalý lom a přírodní koupaliště v Oderských vrších nedaleko obce Olšovec
Olšovec (Bzenec) – část města Bzenec v okrese Hodonín
Olšovec (rybník) – rybník patřící mezi Jedovnické rybníky u Jedovnic v Drahanské vrchovině

Související články 
Olszowiec
Olšovcové z Louky
Olšoveček
Olšovský
Olšov